Гербы муниципальных образований Мирный:

 Герб Мирного (Мирнинский район)
 Герб Мирного (Архангельская область)
 Герб Мирного (Кировская область)